Antagoras () ist der Name folgender Personen:

 Antagoras (Sohn des Eurypylos), in der griechischen Mythologie ein koischer Schafhirte, der Herakles herausforderte
 Antagoras (Vater des Hegetorides), ein adeliger Koer
 Antagoras (Chios), ein Flottenkommandant
 Antagoras (Dichter), ein Epiker